Santa Maria delle Grazie kan syfta på:

 Santa Maria delle Grazie e Santa Maria Goretti i Nettuno
 Santa Maria delle Grazie Maggiore a Caponapoli i Neapel
 Santa Maria delle Grazie, Milano i Milano
 Santa Maria delle Grazie a Porta Angelica i Rom
 Santa Maria delle Grazie alle Fornaci i Rom
 Santa Maria delle Grazie al Trionfale i Rom
 Santa Maria delle Grazie al Foro Romano i Rom
 Santa Maria delle Grazie nel Cimitero di San Giovanni in Laterano i Rom